Numida puede referirse a:

 lo relativo a la región de Numidia;
 el género de aves al que pertenece la pintada común.